Aixot II de Tao (mort l'any 954) fou un duc de Tao de la dinastia Bagrationi, regnant del 941 al 954.

Aixot Bagrationi era el segon fill d'Adarnases IV d'Ibèria, rei dels kartvels de 881 a 923, i de la seva esposa. A la mort del seu germà David II d'Ibèria, el 937, esdevingué duc de Tao Inferior. El 941, va rebre el ducat de Tao Superior i va unificar així tot el Tao sota el seu ceptre. Va rebre igualment el títol romà d'Orient de curopalata.

Aixot II de Tao va morir el 954, sense unió ni descendència conegudes.

Bibliografia 
 

Dinastia Bagrationi
Prínceps de Tao
Curopalates